Amos Daragon é uma série de livros de aventura medieval criada pelo ator e escritor canadense Bryan Perro.

Séries de livros
Livros do Canadá